Grande Oriente d'Italia – obbedienza massonica italiana
Grande Oriente Lusitano – obbedienza massonica portoghese
Grande Oriente di Napoli – antica obbedienza massonica napoletana